Arató bzw. Arato ist der Familienname folgender Personen:

 Andor Arató (1887–1964), rumäniendeutscher Kirchenmusiker und Komponist
 András Arató (* 1945), ungarisches Model und Internet-Phänomen
 Andrew Arato (1944), US-amerikanischer Soziologe ungarischer Herkunft
 David Arato (* 1979), ungarischer Radrennfahrer.
 Endre Arató (1921–1977), marxistischer Historiker 

 Károly Arató (1939–1992), ungarischer Schriftsteller 
 Robert Arató (* 1959), tschechischer Künstler